Mikael Nilsson può riferirsi a vari calciatori svedesi:

Mikael Nilsson (1968)
Mikael Nilsson (1978)
Mikael Nilsson (1985)